O Ponto Jus é um canal de multiprogramação da TV Justiça, presente em Brasília, disponível em TV digital.

História 
Ponto Jus é o canal que inaugura o sistema de multiprogramação da TV Justiça. Integralmente dedicado à educação jurídica, exibe episódios educativos transmitidos pela emissora, como o Saber Direito, o Caderno D e o Prova Final, com importantes temas das mais diversas áreas do Direito.

O canal Ponto Jus exibe uma programação selecionada, que permite ao telespectador acompanhar o melhor da educação jurídica, em horários diferenciados. A sequência dos programas, organizada por temas, é reprisada três vezes durante o dia, para sua maior conveniência.

Ligações externas 
 Página oficial
 
 

Canais de televisão do Distrito Federal (Brasil)
Canais de televisão públicos do Brasil
Canais de televisão fundados em 2010
Supremo Tribunal Federal